Luci Juni Moderat Columel·la, escriptor romà del segle I conegut per la seva obra sobre agricultura De re rustica
 Anatomia:
 Columel·la, part central del caragol auditiu, vegeu còclea
 Columel·la, extrem distal del septe nasal que conforma la carena del nas 
 Columel·la (gastròpode), eix central de les conquilles dels mol·luscos gasteròpodes
 Columel·la (os), os de l'aparell auditiu d'amfibis, rèptils i ocells